Franciaország
Le Ménil, település Franciaországban, Vosges megyében
Le Ménil-Bérard, település Franciaországban, Orne megyében
Le Ménil-de-Briouze, település Franciaországban, Orne megyében
Le Ménil-Broût, település Franciaországban, Orne megyében
Le Ménil-Ciboult, település Franciaországban, Orne megyében
Le Ménil-Guyon, település Franciaországban, Orne megyében
Le Ménil-Scelleur, település Franciaországban, Orne megyében
Le Ménil-Vicomte, település Franciaországban, Orne megyében